Абрахам Минеро Фернандес (; 22 февраля 1986, Гранольерс, Каталония) — испанский футболист, защитник клуба «Химнастик».

Карьера 
В течение 7 лет играл в различных каталонских командах низших дивизионов, но в 2010 году был замечен Луисом Экрике и приглашен в «Барселону Б» в качестве свободного агента. Там он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Сарагосу», с которой подписал контракт до 2014 года. Сумма сделки составила 700 тысяч евро.
В дебютном сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча и забил один гол в матче с «Вильярреалом», где команда выиграла 2-1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте Сарагосы 
 Профиль игрока на sports.ru

Футболисты Испании
Игроки ФК «Фигерас»
Игроки ФК «Пералада»
Игроки ФК «Сант Андреу»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона